Сокращение ОКОД может означать:
 ОКОД (Оперативный Комсомольский Отряд Дружинников) — оперативный комсомольский отряд, созданный при каком-либо ВУЗе в СССР для охраны общественного порядка в помощь милицейским патрулям.
 ОКОД (Одиночный поток КОманД, Одиночный потОК Данных) — архитектура компьютера, в которой один процессор выполняет один поток команд.